Spencer hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos 
 Spencer (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Rowan, estado de Carolina del Norte.
 Spencer (Dakota del Sur), ciudad en el condado de McCook, estado de Dakota del Sur.
 Spencer (Idaho), ciudad en el condado de Clark, estado de Idaho.
 Spencer (Indiana), pueblo en el condado de Owen, estado de Indiana.
 Condado de Spencer (Indiana), condado de Indiana
 Spencer (Iowa), ciudad en el condado de Clay, estado de Iowa.
 Condado de Spencer (Kentucky), condado de Kentucky
 Spencer (Massachusetts), pueblo en el condado de Worcester, Massachusetts.
 Spencer (condado de Worcester, Massachusetts), lugar designado por el censo.
 Spencer (Nebraska), villa en el condado de Boyd, estado Nebraska. 
 Spencer (Nueva York), pueblo en el condado de Tioga, estado de Nueva York.
 Spencer (villa), villa en el condado de Tioga, estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Spencer (Ohio), villa en el condado de Medina, estado de Ohio.
 Spencer (Oklahoma), localidad de Oklahoma.
 Spencer (Tennessee), pueblo en el condado de Van Buren, estado de Tennessee.
 Spencer (Virginia Occidental), ciudad en el condado de Roane, Virginia Occidental.
 Spencer (Wisconsin), villa en el condado de Marathon, Wisconsin.
 Spencer (condado de Marathon, Wisconsin), pueblo en el condado de Marathon, Wisconsin.

Personas

Nombre 
 Spencer Tracy, actor estadounidense.
 Spencer Breslin, actor estadounidense y músico.

Apellido 
 Familia Spencer.
 Diana Spencer, Diana de Gales, princesa británica.
 Herbert Spencer, filósofo, psicólogo y sociólogo británico.
 Bud Spencer, actor italiano.
 Baldwin Spencer, Primer ministro de Antigua y Barbuda.
 Alberto Spencer, Exfutbolista de Ecuador.
 John Spencer, nombre de varias personas, incluyendo políticos, condes ingleses, un actor, un artista, etc.

Apodo 
 Spencer, apodo de Enrique Gómez Muñoz, futbolista español.

Título 
 Conde Spencer, título en la nobleza de pares de Gran Bretaña que fue creado el 1 de noviembre de 1765.

Ficción 
 Ozwell E. Spencer, propietario y cofundador de la ficticia corporación Umbrella.

Indumentaria 
 Spencer, un tipo de chaqueta.